Arroyo Ayuí Grande puede referirse a los siguientes cursos de agua de Argentina:

 Arroyo Ayuí Grande, afluente del río Uruguay en la provincia de Corrientes;
 Arroyo Ayuí Grande, afluente del río Uruguay en la provincia de Entre Ríos.